Demarçay est un patronyme porté notamment par :

 Eugène Demarçay (1852–1903), chimiste français ;
 Marc Horace Demarçay (1813–1866), homme politique français ;
 Marc Jean Demarçay (1772–1839), militaire et parlementaire français sous la Restauration ;
 Maurice Demarçay (1835–1907), homme politique français.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme